Вятский округ — административно-территориальная единица Нижегородского края, существовавшая в 1929—1930 годах. Административный центр - город Вятка.

Вятский округ был образован 15 июля 1929 года в составе Нижегородского края. Его возглавил в качестве первого секретаря окружного комитета Э.К. Прамнэк.

30 июля 1930 года Вятский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Нижегородского края.

Административное деление 
Округ был разделён на 15 районов:
 Белохолуницкий,
 Верхошижемский,
 Вожгальский,
 Вятский,
 Зуевский,
 Зюздинский,
 Кайский,
 Мурашинский,
 Омутнинский,
 Оричевский,
 Просницкий,
 Синегорский,
 Слободской,
 Фаленский,
 Халтуринский.

Округа РСФСР
1920-е годы в Кировской области
Появились в 1929 году в России
Округа, упразднённые в 1930 году
Административные единицы, образованные в 1929 году